Аленников — русская фамилия. Известные носители:

 Аленников, Алексей Ильич — Георгиевский кавалер; полковник; № 9051; 26 ноября 1853.
 Аленников, Василий Тимофеевич — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 5092; 3 декабря 1834.
 Аленников, Владимир Михайлович (род. 1948) — советский режиссёр и сценарист. 
 Аленников, Николай Сергеевич (? — 1888) — русский предприниматель, служащий волжской пароходной компании «Меркурий» в Нижнем Новгороде.